Rico, Oskar und das Herzgebreche steht für:

 Rico, Oskar und das Herzgebreche (Roman), Roman von Andreas Steinhöfel (2009)
 Rico, Oskar und das Herzgebreche (Film), deutscher Film von Wolfgang Groos (2015)